Семён Львович Савицкий (1850 — ?) — доктор медицины, учёный секретарь военно-медицинского учёного комитета, педагог.

Биография 
Окончил Медико-хирургическую академию.

Печатные труды 
 «К вопросу о влиянии сахаринa Falberg’a на усвоение азота и азотообмен у здоровых людей» (диссерт., СПб., 1890);
 «Об одной из причин глазных болезней в наших войсках» («Врач», 1880, 32);
 «Недостаток сна, как одна из причин, вызывающих болезни глаз среди наших солдат» (ib., 37);
 «К вопросу о частоте грыж живота в мужском населении России в молодом и старческом возрасте» (ib., 1881, 8);
 «Эрготин при упорных перемежающихся лихорадках» (ibid., 1886, 52);
 «О так назыв. подпольной смазке в казармах, как источнике порчи воздуха в них и болезненности среди солдат» («Прот. Кишинев. врач.-санит. О-ва», 1887);
 «О пище солдат» (ib., 1887);
 «О телесных осмотрах нижних чинов» («Военно-Санит. Дело», 1887, 7);
 «Колония алкоголиков» («Неделя», 1891, № 14).

Литература 
 

Персоналии по алфавиту
Медики России
Родившиеся в 1850 году
Персоналии, чья дата смерти не установлена